Сезон 2011/2012 стал для ПСЖ 39-м в Чемпионате Франции и 42-м в своей истории. Сезон стал историческим для клуба. В мае 2011 года 70% акций клуба приобрел катарский фонд Qatar Sports Investments. С новыми владельцами в клуб пришли большие инвестиции. Было решено покупать в команду мировых звёзд и назначать именитых тренеров. Первым таким стал по ходу сезона итальянский специалист Карло Анчелотти.

Однако с наскока занять первое место в чемпионате не удалось, сил хватило только на 2-е место. Тем самым команда заняла место в тройке турнирной таблицы впервые с 2004 года.

Чемпионом Франции перед многолетней гегемонией ПСЖ стал Монпелье.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

87.100.000

Зима 

20.000.000

Ушли из клуба

Лето 

2.800.000

Зима 

6.600.000

Общие убытки:107.100.000

Общая прибыль:9.400.000

Разница:97.700.000

Соревнования

Лига 1

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Франции

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

Кубок лиги

1/8 финала

Лига Европы

Раунд плей-офф

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки

Примечания 

2011
Пари